Martin Taylor pode se referir a:

Martin Taylor (jogador de futebol) - Jogador de futebol britânico.

Martin Taylor (guitarrista) - Guitarrista de jazz inglês.

Desambiguação